Molodiojni (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Molodiojni (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Molodiojni (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Molodiojni (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia